

Населені пункти та їхні частини
 Жерониці — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Жерониці — село в гміні Добра Турецького повіту Великопольського воєводства
 Жерониці — колонія в гміні Добра Турецького повіту Великопольського воєводства

Примітки